

Toponyme

Belgique 
 Ternat est une commune belge située dans la province du Brabant flamand

France 
 Ternat est une commune française située dans la Haute-Marne

Voir aussi
 Ternate
Homonymie de localités